{{Музыкальный альбом | Название = Deconstructed
| Тип = EP
| Исполнитель = Кеши
| Обложка = -Deconstructed.jpg
| Выпущен = 30 ноября 2012
| Дата записи = 2012
| Жанр = 
| Длительность = 18:56
| Лейбл = Kemosabe, RCA
| Продюсеры =Грег Керстин  
| Обзоры = 
|Предыдущий   = Warrior
 |Пред_год     = 2012
 |Год          = 2012
 |Следующий    = Rainbow
 |След_год     = 2017
  }}Deconstructed — второй мини-альбом американской певицы Кеши. Он является приложением к фан-версии альбома Warrior. На альбоме представлены акустические версии двух синглов «Blow» и «Die Young», песен «Supernatural» и «The Harold Song», а также кавер версия на композицию Долли Партон «Old Flames Can’t Hold a Candle to You».

 История и развитие Deconstructed состоит из акустических версий песен написанных Кешей, за исключением песни «Old Flames Can’t Hold a Candle to You», которую написала Долли Партон в соавторстве с мамой Кеши, Пиб Себерт.
Хотя версии песен на альбоме рассматриваются как акустические, версия «Die Young» является расслабляющей психоделической композицией. Кеша включила в альбом «The Harold Song», которая заключает в себе её умеренный вокал и «пилообразный» звук синтезаторов. Певица исполнила акустическую версию без автотьюна, чтобы продемонстрировать рост своего вокала. Также в Deconstructed включена акустическая версия техно-хита «Blow» из мини-альбома Cannibal'', и акустическая версия песни «Supernatural». Изначально в интернет просочился отрывок композиции. Лирика песни рассказывает о сексуальном опыте Кеши с призраком.
Предварительный релиз альбома прошёл 30 ноября 2012 в некоторых странах. Официальный релиз состоялся 4 ноября 2012 года.
Акустическая версия «Die Young» была выпущена на видеохостинге YouTube, на официальном канале Кеши. Кавер версия на песню «Old Flames Can’t Hold a Candle to You» была выпущена в приложении Scavenger Hunt на официальном сайте Кеши.

Список композиций

История релиза

Примечания 

Альбомы Кеши